A nem szó jelentheti:
 biológiai nem vagy szexus, a botanikában és zoológiában ivar: az élőlényeknek a szaporodást szolgáló, fajon belüli genetikai és alaki kettőssége
 társadalmi nem vagy gender, az ember társadalmilag és kulturálisan meghatározott neme
 rendszertani nem: az állatrendszertanban a család és a faj közötti kategória
 filozófiai nem: filozófiai fogalom
 nyelvtani nem: egyes nyelvekben a szavak ragozását, egyeztetését meghatározó nyelvtani kategória
 nem: a magyar nyelv tagadószava, az igen ellentéte
 nem: a régi magyar nyelvben a nemzetség szinonimája („Hont nembeli” stb.)
 nem: vietnámi étel 
 Nem (1965), magyar filmdráma, Révész György rendezésében
 Nem (2022), amerikai horrorfilm, Jordan Peele rendezésében